Бачков може бити:

 Бачков (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Бачков (Хавличкув Брод), насеље у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република